

Stany Zjednoczone 
 Holland – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Holland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Holland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Holland – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Holland – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Holland – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Holland – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Holland – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
 Holland – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Holland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Holland – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Holland – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Bell
 Holland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Holland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
 Holland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Holland – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Holland (ang. Holland Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Holland (ang. Holland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Holland (ang. Holland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
 Holland (ang. Holland Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Holland (ang. Holland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Holland (ang. Holland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
 Holland (ang. Holland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan

Miejscowości w Wielkiej Brytanii 
 Holland – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 New Holland – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Parts of Holland – byłe hrabstwo w Anglii
 South Holland – dystrykt hrabstwa Lincolnshire (Anglia)

Osoby 
 Agnieszka Holland (ur. 1948) – reżyser
 Henryk Holland (1920-1961) – polityk, socjolog
 James Holland (ur. 1989) – australijski piłkarz
 John Philip Holland (1840-1914) – pionier konstrukcji okrętów podwodnych, twórca pierwszych na świecie operacyjnie sprawnych jednostek tej klasy.
 Lancelot Holland (1887-1941) – brytyjski admirał
 Roy F. Holland (ur. 1932) – filozof brytyjski
 Sławomir Holland (ur. 1958) – polski aktor teatralny i filmowy
 Tom Holland (aktor) (ur. 1996) – Angielski aktor i tancerz
 Tom Holland (ur. 1943) – amerykański reżyser

Okręty 
 Holland I – zwodowany w 22 maja 1878 roku;
 Holland II – właściwie „Fenian Ram” zwodowany 1 maja 1881
 Holland III – okręt zbudowany przez Johna Hollanda w spółce z Edmundem Zalinskim
 Holland IV – zwodowany w 1885 roku, wyposażony „działo dynamitowe” Edmunda Zalinskiego
 Holland V – właściwie USS Plunger
 Holland VI – zwodowany w 1897 roku, przyjęty do służby w United States Navy w 1900, roku jako USS Holland (SS-1)
 Holland VII – stanowiący spektakularny sukces Johna Hollanda: 24 okręty sprzedane Stanom Zjednoczonym oraz wyeksportowane do Wielkiej Brytanii, Rosji, Japonii i Holandii
 Holland – brytyjski typ okrętów podwodnych wodowanych od 1901 roku na podstawie projektu Holland VII Johna Hollanda
 „Holland” (AS-3), zwodowany w 1926, był okrętem-bazą okrętów podwodnych, służącym w czasie II wojny światowej i złomowanym w 1953
 „Holland” (AS-32), zwodowany w 1963, był okrętem-bazą okrętów podwodnych wycofanym ze służby w 1996

Zobacz też 
 Nord-Holland

pt:Holanda